Royalton (Illinois)
 Royalton (Minnesota)
 Royalton (Pennsilvània)
 Royalton (Vermont)
 North Royalton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.